BEKO bzw. Beko steht als Abkürzung für:
 Beko Grundig Deutschland, Vertriebsunternehmen für Haushaltsgeräte der Marken Beko und Grundig
 beschränkt konvertierbar, siehe Beko-Mark
 Begutachtende Kommission
 BEKO E&I AG, ein österreichisches Ingenieur- und Software-Unternehmen
 Beratende Kommission
 Beratungs-Konzeption der Bundesagentur für Arbeit
 Betriebskosten (Betriebswirtschaftslehre) (bzw. Betriebskostenrechnung)
 Bezirkskonferenz
 Dorf im Suco Foho-Ai-Lico (Osttimor), siehe Beko (Foho-Ai-Lico)
 Dorf im Suco Fatululik (Osttimor), siehe Fatululic

BeKo ist eine häufige Abkürzung für Betreuungs- und Koordinierungsvereine, siehe Betreuungsverein

Siehe auch:
 BÄKO
 Beco (Begriffsklärung)

BEKO